Indianola kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Indianola (Californië)
Indianola (Illinois)
Indianola (Iowa)
Indianola (Mississippi)
Indianola (Nebraska)
Indianola (Oklahoma)
Indianola (Washington)